Бойд () — англомовне особове ім'я з шотландськими коренями, що пішло від кельтського boidhe, що означає «світлий» або «жовтий».

 Бойд Александер (; 1873—1910) — англійський військовий гідрограф та орнітолог.
 Бойд Голбрук (;  1981) — американський актор та модель
 Бойд Деверо (;  1978) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Див. також 
 Бойд (прізвище)
Шотландські імена